SakeVisual è uno sviluppatore ed editore di giochi di avventura interattivi, come ad esempio Visual novel e Otome Games, noto per le sue Otome Game RE: Alistair++. I loro giochi sono per Windows, Mac OS e Linux. SakeVisual è stata fondata da Ayu Sakata.

Videogiochi

Giochi gratis

Green Tea Line

Altri giochi

Collegamenti esterni